Любче — название населённых пунктов:

 Любче — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.
 Любче — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.